Накамото (中本 или 中元) — японская фамилия. Известные носители:
 Кэнтаро Накамото (род. 1982) — японский легкоатлет
 Сатоси Накамото — псевдоним лица или группы лиц — создателей криптовалюты Bitcoin.
 Судзука Накамото (род. 1997) — японская певица, участница групп Sakura Gakuin и BABYMETAL.
 Юта Накамото (род.1995) — японский певец, участник южнокорейского бойбенда NCT.